Groningen
Bovenstreek (Westerwolde), een buurt ten zuiden van Bellingwolde
Bovenstreek (Midden-Groningen), een buurt ten zuidoosten van Meeden in Midden-Groningen
Bovenstreek (Noorddijk), een buurt ten westen van Noorddijk in de gemeente Groningen, waar het Sportpark Kardinge zich bevindt
Bovenstreek (Westerlee) (ook: Tonkensoord), een buurt ten zuidwesten van Westerlee in Oldambt
Bovenstreek (Winschoten), een buurt ten zuiden van Winschoten

Drenthe
Bovenstreek (Drenthe)

Gelderland
Bovenstreek (Gelderland), een voormalige buurtschap in Oldebroek
Een boerderijmuseum in Oldebroek